O Código de Pontos é um conjunto de regras que rege as modalidades da ginástica e abarca a Tabela de Elementos de cada uma delas. Sua criação, ajustes e atualizações são realizados pela Federação Internacional de Ginástica. São eles:

 Código de Pontos (ginástica artística)
 Código de Pontos (ginástica rítmica)
 Código de Pontos (ginástica de trampolim)
 Código de Pontos (ginástica aeróbica)
 Código de Pontos (ginástica acrobática)

Ver também 
 Biografias dos ginastas

Ligações externas 
 

Ginástica